Населені пункти в Чехії:

 Длоуга Вес (Гавличкув-Брод)
 Длоуга Вес (Клатови)